T62 ou T-62 peut désigner :
 Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments, d’après la classification internationale des maladies ;
 Solar T62 Titan, un turbomoteur américain ;
 T-62, un char d’assaut soviétique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres